Als Schlacht von Fontenoy werden die folgenden Schlachten bezeichnet:

 Schlacht von Fontenoy (841), innerdynastische Kämpfe der Karolinger im Jahre 841
 Schlacht bei Fontenoy zwischen Briten, Hannoveranern, Österreichern und Holländern einerseits und den Franzosen andererseits im Jahre 1745